RGE Discos — extinta gravadora brasileira
 Rio Grande Energia — companhia de energia elétrica brasileira sediada em Caxias do Sul, município do Rio Grande do Sul
 Rio Gráfica Editora — extinta editora brasileira, atual Editora Globo

Desambiguações de siglas